Auto-Cycle Union, federació motociclista del Regne Unit.
 Asian Currency Unit, unitat monetària asiàtica inspirada en l'ECU.